Dumbéa est un toponyme de Nouvelle-Calédonie, dérivé du terme Djubéa ou Drubéa qui sert à la fois à désigner un pays coutumier (situé plus ou moins au nord-ouest de Nouméa, et donc s'étendant sur les territoires de Dumbéa, Païta et au nord du Mont-Dore) et la langue kanak qui y est parlée. Il désigne à la fois :
 la commune de Dumbéa,
 le petit fleuve côtier de la Dumbéa qui le traverse,
 la baie de Dumbéa, dans laquelle ce dernier se jette,
 la passe de Dumbéa, trouée dans la barrière récifale et qui constitue l'un des principaux accès pour les navires au lagon néo-calédonien dans les environs de Nouméa.